Jagdschloss Friedrichsthal steht für:

* Jagdschloss Friedrichsthal (Oranienburg), ehemaliges Jagdschloss bei Oranienburg in Brandenburg
 Jagdschloss Friedrichsthal (Schwerin), Jagdschloss im Schweriner Stadtteil Friedrichsthal, Mecklenburg-Vorpommern
 Jagdschloss Friedrichsthal (Selbach), Jagdschloss in Selbach in Nordhessen

Siehe auch
 Jagdschloss Friedrichstal, 
Schloss Friedrichsthal